Niemcy:
 Surheide – dzielnica Bremerhaven
 Surheide – dzielnica Ottersberga